Corbu este un nume de familie românesc care se referă la:
 Carol Corbu (n. 1946), atlet român
 Daniel Corbu (n. 1953), poet și eseist român
 Haralambie Corbu (1930-2021), filolog din Republica Moldova
 Laurențiu Corbu (n. 1994), fotbalist român
 Radu Corbu (1864-1941), profesor român de gimnastică
 Ștefan Corbu, cântăreț, compozitor, orchestrator și textier român
 Victor Corbu (1869-1943), medic și publicist, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Vezi și 
 Corbea (nume de familie)
 Corban (nume de familie)

Nume de familie românești